В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Відкритий чемпіонат Японії з тенісу 1982, який проходив в рамках Туру WTA 1982, Лаура Аррая здобула титул, у фіналі перемігши Пілар Васкес 3-6, 6-4, 6-0.

Сіяні гравчині 

 Кейт Летем (2-ге коло)
 Ліса Бондер (півфінал)
 Дана Гілберт (2-ге коло)
 Лаура Аррая (переможниця)

 Джулі Гаррінгтон (1-ше коло)
 Барбара Джордан (1-ше коло)
 Маріанне ван дер Торре (1-ше коло)
 Кім Стейнмец (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Відкритий чемпіонат Японії з тенісу